Andradina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Andradina (ort), São Paulo, 
 Andradina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar